Le championnat de France amateur de football 1960-1961 est la  du championnat de France amateur, organisé par la Fédération française de football.

Il s'agit de la  disputée sous forme de championnat annuel, appelé Division Nationale, qui constitue alors le premier niveau de la hiérarchie du football français amateur. 

La compétition est remportée par l'AS Monaco.

Groupe Nord

Groupe Est 

|}

Groupe Ouest 

|}

Groupe Sud Est 

|}

Groupe Sud-Ouest 

|}

Groupe Algérie  
Le groupe Algérie est remporté par l'AS Saint-Eugène  .

|}

Voir aussi 
 Championnat de France de football 1960-1961
 Championnat de France de football D2 1960-1961
 Coupe de France de football 1960-1961

Notes et références 

1960-1961
Football amateur 1960-1961
Football amateur 1960-1961
Football en France en 1960
Football en France en 1961